41-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 21 января 1990 года на «Сивик-арене», домашней арене клуба «Питтсбург Пингвинз». Организаторы матча в Питтсбурге устроили первый по-настоящему «звёздный уикенд», с несколькими нововведениями. Во-первых, за день до матча всех звёзд, была проведена игра ветеранов НХЛ, а во-вторых, прошёл первый конкурс хоккейных суперумельцев – так называемые «Суперскиллз». Сама игра изобиловала голами и закончилась победой команды конференции Принца Уэльского – 12:7.

Марио Лемьё тремя своими первыми бросками в матче трижды огорчил голкипера команды конференции Кларенса Кэмпбелла Майка Вернона, а в третьем периоде добавил ещё один гол, уже в ворота Кирка Маклина и был признан лучшим игроком матча всех звёзд.

Конкурсы «Суперскиллз» 
За победу в каждом из конкурсов, придуманных Полом Палмером, полагалась награда в 2500 долларов. Первым победителем, по сумме побед в конкурсах, стала команда конференции Кларенса Кэмпбелла.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве, (м) = гол в меньшинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Рекорды 41-го матча всех звёзд 
 Наибольшее количество голов, забитых в общей сложности – 19;
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой – 12;
 Наибольшее количество голов, забитых за один период – 9;
 Наибольшее количество голов, забитых за один период одной командой – 7;
 Наибольшее количество голов, забитых одним игроком – 4 (Марио Лемьё, делит с Уэйном Гретцки).

Ссылки 
 
 41-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1989/90
Драфт НХЛ 1989
Драфт НХЛ 1990

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1990 год в хоккее
Спортивные соревнования в Питтсбурге